Zélée steht für:
 Zélée (Schiff)

Geografisches:
 Zélée Rocks
 Zélée-Subglazialgraben